Nyctiphruretidae es una familia extinta de parareptiles halucicranios que vivieron entre el Pérmico Inferior al Pérmico Medio en la Rusia Europea y el sur-centro de los Estados Unidos.

Nyctiphruretidae fue nombrada por Michael S. Y. Lee (1997) junto con el orden Nyctiphruretia para incluir a la especie tipo, Nyctiphruretus acudens conocida de varias localidades del Pérmico Medio de Rusia. Aunque se definió a la familia para que fuera monotípica, el orden por su parte fue definido para incluir tanto a los nictifrurétidos y a los nicteroletéridos. Sin embargo, análisis cladísticos posteriores sugirieron que en realidad los nicteroletéridos están más cercanamente relacionados con los Pareiasauria, lo cual convierte a Nyctiphruretus en el único género de este orden. En 2014, MacDougall y Reisz describieron y nombraron a un segundo género de Nyctiphruretidae, Abyssomedon, de mediados de la época del Leonardiense de finales del Pérmico Inferior del Condado comanche (Oklahoma), en el sur-centro de Estados Unidos. Este solo contiene a una especie, A. williamsi, la cual representa el primer hallazgo de nictifrurétidos de América del Norte, así como la especie más antigua de la familia.

Filogenia
Antes del descubrimiento de Abyssomedon, todos los análisis filogenéticos, incluyendo los de Säilä (2010) y Tsuji et al. (2012) encontraban que Nyctiphruretidae, representada solamente por N. acudens, era el taxón hermano de Procolophonia. Sin embargo, la adición de Abyssomedon realizada por MacDougall y Reisz (2014) a una versioón actualizada del conjunto de datos de Tsuji et al. (2012), determinaron que Nyctiphruretidae es monofilética, alojado dentro de Procolophonia como el taxón hermano de Procolophonoidea - un clado formado por las familias de los owenéttidos y los procolofónidos. El cladograma mostrado a continuación es simplificado del análisis filogenético de MacDougall y Reisz (2014) mostrando la posición de Nyctiphruretidae dentro de Parareptilia. No se muestran las relaciones dentro de los clados en negrita:

Referencias

Parareptilia